Дахма Шейбанидов:

 Дахма Шейбанидов — дахма Шейбанидов в Бухарской областе;
 Дахма Шейбанидов — дахма Шейбанидов в Самарканде.